Thomas Thynne kan syfta på bland andra:

 Thomas Thynne (död 1639) (död 1639), engelsk godsägare och parlamentsledamot
 Thomas Thynne (död 1669) (död 1669), engelsk godsägare och parlamentsledamot
 Thomas Thynne (död 1682) (1647/8–1682), engelsk godsägare och parlamentsledamot
 Thomas Thynne, 1:e viscount Weymouth (1640–1714), engelsk peer
 Thomas Thynne, 1:e markis av Bath (1734-1796), engelsk peer
 Thomas Thynne, 2:e markis av Bath (1765–1837), engelsk peer
 Thomas Thynne, 5:e markis av Bath (1862–1946), engelsk peer